13-й Чемпионат Америки по баскетболу среди женщин прошёл в Эдмонтоне, Канада с 8 по 16 августа 2015 года. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных, разделённые на 2 группы. Победу в чемпионате одержала сборная Канады, взявшая реванш у сборной Кубы за поражение в финале двухлетней давности. Канада второй раз в истории стала чемпионом Америки. Первый титул был завоёван в 1995 году, когда чемпионат также являлся для канадок домашним. Сразу две страны дебютировали на континентальном первенстве. Эквадор и Американские Виргинские острова впервые в истории сыграли на чемпионате Америки среди женщин.

По результатам соревнований сборная Канады завоевала путёвку на летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро. Сборные Кубы, Аргентины и Венесуэлы получили право выступить на финальном квалификационном турнире, который пройдёт с 13 по 16 июня 2016 года.

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение 

 2015
2015 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Август 2015 года
Спорт в Канаде в 2015 году
Международные соревнования по баскетболу в Канаде